Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Shanghai Rolex Masters 2015 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byla první světová dvojice amerických bratrů Boba a Mika Bryanových, kteří po volném losu dohráli ve druhém kole na raketách kolumbijského páru Juan Sebastián Cabal a Robert Farah.
 
Vítězem čtyřhry se stal šestý nasazený jihoafricko-brazilský pár Raven Klaasen a Marcelo Melo, který ve finále zdolal italské turnajové pětky Simoneho Bolelliho s Fabiem Fogninim ve dvou setech 6–3 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále, odstoupili)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (finále)
  '''Raven Klaasen /  Marcelo Melo (vítězové)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Łukasz Kubot ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2015
ATP World Tour 2015